They Were Wrong, So We Drowned è il secondo album discografico in studio del gruppo musicale rock statunitense Liars, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni